Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1964 este o listă cu toate țările care au cucerit medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1964 de la Tokyo, în perioada 10–24 octombrie. 5.151 sportivi din 93 de țări au participat.

Tabelul medaliilor 
Ordinea țărilor din acest tabel este în conformitate cu regulile oficiale publicate în convenția COI și cu informațiile oferite de către Comitetul Olimpic Internațional. Așadar, primele țări sunt luate în ordinea numărului de medalii de aur. Apoi, sunt luate în considerare medaliile de argint, iar mai apoi cele de bronz. Dacă scorul este egal, țările sunt ordonate alfabetic.

Pentru a sorta acest tabel după o anumită coloană, apăsați pe iconița  de lângă titlul coloanei.
Legendă
 Țara gazdă
 România

Referințe
  1964 Tokyo Summer Games  pe Sports Reference

Clasamentul pe medalii
1964